sołtys – urzędnik wiejski
 Sołtys – polska gra komputerowa
 Sołtys Wąchocka – bohater humorystycznych opowiastek

Osoby noszące nazwisko Sołtys:
 Adam Sołtys – kompozytor
 Bohdan Sołtys – oficer
 Jan Sołtys – hokeista
 Lidia Sołtys – szablistka
 Mieczysław Sołtys – kompozytor
 Paweł Sołtys – ps. „Pablopavo”, polski pisarz, wokalista, autor tekstów piosenek i kompozytor.
 Paweł Sołtys – dziennikarz ekonomiczny.
 Stanisław Sołtys – prawdziwe nazwisko świętego Stanisława Kazimierczyka
 Stanisław Sołtys – cichociemny
 Tadeusz Sołtys – ujednoznacznienie
 Wojciech Sołtys – polski historyk, nauczyciel